Мокоча има више значења:

 Општина Мокоча (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мокоча (Мокоча, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику